Мещёра:
 Мещёра — географическое понятие: в современном смысле — территория Мещёрской низменности
 Мещёра — историческая область в России, княжество
 Мещёра — древнее финно-угорское племя
 Мещёра — субэтническая группа русских
 Мещёра — национальный парк, Владимирская область
 Мещёрский национальный парк — национальный парк, Рязанская область
 Мещёрская магистраль — Рязанско-Владимирская узкоколейная железная дорога

Населённые пункты 
 Мещёра — деревня в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Асерховского сельского поселения.
 Мещёра — деревня в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Рождественского сельского поселения.
 Мещёра — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Мещерское — озеро в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

См.также 
 Мещера